Megalomphalus floridanus är en snäckart som först beskrevs av Moore 1965.  Megalomphalus floridanus ingår i släktet Megalomphalus och familjen Vanikoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
floridanus